Denumirea de Lotru se poate referi la:

Lotru este un termen arhaic pentru hoț, uneori având și sens de ștrengar.

 Râul Lotru, județul Vâlcea, un afluent al Râului Olt.
 Stația de cale ferată Lotru, care deservește orașul Brezoi și în dreptul căreia Râul Lotru se varsă în Olt.
 Cataractele Lotrului

 Nume de familie
 Pavel Lotru, haiduc din Oltenia

Toponime românești
Nume de familie românești